Punkt krytyczny (matematyka)
 Punkt krytyczny (fizyka)

W sztuce 
 Punkt krytyczny (Pressure Point) – film z 1997 
 Punkt krytyczny (Tipping Point) – film z 2007 
 Punkt krytyczny (Situation Critical) – serial dokumentalny z 2007 
 Punkt krytyczny (The Kill Point) – serial z 2007 
 Punkt krytyczny (Flashpoint) – serial z 2008